

Llave

Estadios

Resultados

Partido de vuelta

Referencias 

Campeonato Juvenil Sub-19 2016 (Colombia)
Fútbol en 2016